Die SpVgg Jahn Forchheim ist ein Sportverein aus der oberfränkischen Stadt Forchheim. Der Verein hat 10 Abteilungen und ca. 1500 Mitglieder. Der Verein stellt die Förderung des Jugend- und Breitensports in den Vordergrund.

Entstehung 
Im Jahre 1904 wurde der TV Jahn Forchheim gegründet, zwanzig Jahre später entstand mit der Sportvereinigung Forchheim der zweite Vorgängerverein der heutigen SpVgg. Diese beiden Vereine fusionierten 1947 zur SpVgg Jahn Forchheim.

Fußballabteilung 
Ab 1994 spielte Jahn Forchheim nach der gewonnenen Meisterschaft der Landesliga Mitte (Bayern) sechs Spielzeiten in der Fußball-Bayernliga und zog sich dann am Ende der Saison 1999/2000 aus finanziellen Gründen zurück, obwohl sportlich keineswegs die nötige Klasse fehlte. Trainer Roland Seitz führte die neuformierte Mannschaft auf Anhieb ins Mittelfeld der Liga. In weiterer Vergangenheit spielte man im Zeitraum Ende der 1960er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre sehr viele Spielzeiten in der Landesliga. Nach der Spielklassenreform 2012 wurde die Mannschaft in die Bayernliga Nord eingruppiert.

Trotz aussichtsreicher sportlicher Lage an der Tabellenspitze gab der Verein im April 2012 bekannt, keine Regionalligalizenz für die Saison 2013/14 zu beantragen und auf einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga Bayern zu verzichten. In der Saison 2018/19 musste Jahn Forchheim als Vorletzter in der Relegation antreten. Dort unterlag man dem Landesliga-Zweiten FC Viktoria Kahl.

Platzierungen der letzten Jahre

Ehemalige Spieler (Fußball) 
 Christian Springer
 Martin Meichelbeck
 Roberto Hilbert
 Achim Beierlorzer
 Klaus Filbry
 Ludwig Preis
 Franz Zimmert
 Hans Bauer

Ehemalige Trainer (Fußball) 
 Ferdinand "Nandl" Wenauer
 Horst Hoffmann (1956–1964)
 Ulrich Pechtold
 Robert Hemmerlein
 Alois Reinhardt (1994–12/1995)
 Norbert Hofmann (01/1996–1999)
 Roland Seitz (1999–2000)

Ehemalige Spieler (Basketball) 
 Klaus Perneker

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

Forchheim, SpVgg Jahn
Forchheim, SpVgg Jahn
Organisation (Forchheim)
Sport (Forchheim)
Gegründet 1904
Friedrich Ludwig Jahn als Namensgeber
Forchheim, Jahn